En Pologne, Leśniki peut désigner : 

dans la voïvodie de Mazovie
 Leśniki, hameau du powiat d'Otwock
 Leśniki, village du powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Podlachie
 Leśniki, village du powiat de Białystok
 Leśniki, village du powiat de Siemiatycze
 Leśniki, village du powiat de Sokółka

dans d'autres voïvodies
 Leśniki, village de la voïvodie de Lubusz
 Leśniki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Leśniki, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale